Happold ist der Familienname folgender Personen:

 August Happold (1846–1922), deutscher Fabrikant
 David Happold (* 1936), britisch-australischer Zoologe
 Frederick Crossfield Happold (1893–1971), britischer Pädagoge
 Edmund Happold (1930–1996), englischer Ingenieur
 Meredith Happold (* 1945), australische Zoologin